czempion – mistrz
 czempion narodowy
 Czempion (singel)
 Czempion (album)